O CATIA é uma sigla de Computer Aided Tridimensional Interface Application, fundada por Francis Bernard.

Geografia  
 Catia La Mar, cidade da Venezuela.

Atletas 
 Cátia Azevedo, velocista portuguesa.

Cantoras e atrizes 
 Cátia de França, cantora e compositora brasileira.
 Cátia Garcia, actriz portuguesa.
 Cátia Guimma, cantora brasileira.
 Cátia Pedrosa, atriz brasileira.

Apresentadoras 
 Catia Fonseca, apresentadora de rádio brasileira.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos